

Patronyme 

 Adam Ross (1967-), écrivain américain ;
 Aidan Ross (1995-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Alana Ross (née en ?), femme politique provinciale canadienne ;
 Alec Ross (1875-1930), golfeur professionnel écossais ;
  (1905-1996), joueur de rugby à XV australien ;
  ;
 Alexander Ross (1783-1856), écrivain, explorateur et commerçant de fourrures canadien ;
 Andrew Ross (né en 2001), nageur sud-africain ;
 Angelica Ross (née en 1981), chef d'entreprise et actrice américaine ;
 Annie Ross (1930-2020), chanteuse de jazz et actrice britannique, naturalisée américaine.
 Anthony Ross (1909-1955), acteur américain ;
 Arthur A. Ross (1920-2008), scénariste américain ;
 Alf Ross (1899-1979), juriste et philosophe du droit danois ;
 April Ross (née en 1982),  joueuse de beach-volley américaine  ;
 Art Ross (1886-1964), joueur puis entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Ashlee Simpson Ross (1984-), actrice américaine ;
 Agustín Ross (1844-1926),  juriste et diplomate chilien ;
 Beth Ross (née en 1996), rameuse néo-zélandaise ;
 Blake Ross (né en 1985), développeur de logiciels américain ;
 Bob Ross (1942-1995), artiste peintre et animateur de télévision américain ;
 Bud Ross (1868-1932), acteur et scénariste américain ;
 Cathy Ross (née en 1967), joueuse canadienne de football ;
 Charlotte Ross (née en 1968), actrice américaine ;
 David Ross (né en 1977), joueur américain de baseball ;
 Deborah Ross, journaliste et écrivaine britannique ;
 Deborah Jean Ross (née en 1947), écrivain américaine de fantasy et de science-fiction ;
 Diana Ross (née en 1944), chanteuse américaine ;
 
 Edward Alsworth Ross (1866-1951), sociologue américain ;
 Elbridge Ross (1909-1980), hockeyeur sur glace américain ;
 Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004),  une psychiatre helvético-américaine ;
 Ellis Ross, homme politique canadien ;
 Florence Ross (1870-1949), artiste peintre irlandaise ;
 Frank Elmore Ross (1874-1966), astronome et physicien américain ;
 Gary Ross (né en 1956), scénariste, producteur, réalisateur et acteur américain  ;
 Gayle Ross (née en ?), actrice, réalisatrice et conteuse américaine, membre de la nation Cherokee ;
 Henryk Ross (1910-1991), photographe israélien d’origine polonaise, ayant survécu à la Shoah ;
 Herbert Ross (1927-2001), réalisateur et producteur de cinéma américain ;
 James Ross (1911-1990), écrivain américain ;
 James Clark Ross (1800-1862), marin militaire britannique, explorateur polaire et naturaliste ;
 James W. Ross (né en 1938), sénateur canadien ;
 Jeff Ross (né en 1965), humoriste américain ;
 Jerry Lynn Ross (né en 1948), astronaute américain ;
  ;
 John Jones Ross (1831-1901), homme politique québécois ;
 Jordan Ross (1980-), cinéaste ;
 Joseph Roß (1836-1923), homme politique allemand ;
 Junior Ross (1986-), footballeur péruvien ;
 Hilda Ross (1883-1959), femme politique néo-zélandaise ;
 Kate Ross (1956-1998), auteur américain de roman policier ;
 Katharine Ross (1940-), actrice américaine ;
 Kathryn Ross (1981-), rameuse australienne ;
 , mathématicien américain ;
 Kyla Ross (1996-), gymnaste artistique américaine ;
 LaQuinton Ross (1991-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Laurenne Ross (1988-), skieuse américaine ;
 Liberty Ross (1978-), mannequin britannique ;
 Lillian Ross (1918-2017), journaliste américaine ;
 Malcolm Ross (1942-), linguiste australien ;
 Sir Malcolm Ross (1943-2019), courtisan britannique, Lord-prieur de Saint-Jean ;
 Marlies Ross (1997-), nageuse sud-africaine ;
 Mary G. Ross (1908-2008), mathématicienne et ingénieure américaine ;
 Mathew Ross (1996-), coureur cycliste australien ;
 Maurice Ross (1981-), footballeur écossais ;
  ;
  ;
 Nicole Ross (1989-), escrimeuse américaine ;
 Olivia Ross, actrice britannique ;
 Pierrot Ross-Tremblay (1977-), poète canadien ;
 Randolph Ross (1991-), athlète américain ;
 Robert Ross (1918-2003), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Robert Ross (Robert Ross, Robbie Ross) (1869-1918), journaliste et critique d’art canadien ;
 Ronald Ross (1857-1932), médecin britannique ;
 Ronnie Ross (1933-1991), saxophoniste britannique ;
 Rudolf Ross, auteur de jeux de société allemand ;
 Ryan Ross (1986-), chanteur et guitariste américain ;
 Scott Ross (1951-1989), organiste et claveciniste américain ;
 Shaun Ross (1991-), mannequin américain ;
 Stacey Ross (1973-), joueur anglais de squash ;
 Stephen Ross (1944-2017), professeur d'économie financière ;
 Tadeusz Ross (1938-2021), homme politique polonais ;
 Terrence Ross (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Tomás Ross (1999-), acteur argentin ;
 Vera Ross, actrice américaine ;
 Wilbur Ross (1937-), banquier et homme politique américain ;
 William Charles Ross (1794-1860), peintre miniaturiste anglais ;
 William Gillies Ross (1863-1929), dirigeant de la Montreal Street Railway Company.
 
personnages de fiction
 Ross, personnage de la série Friends joué par David Schwimmer ;
 Adam Ross, personnage de fiction de la série Les Experts : Manhattan ;
 Doug Ross, médecin de la sérié télévisée Urgences joué par George Clooney ;
 Pete Ross, personnage de DC Comics joué par Sam Jones III ;
 Thunderbolt Ross, personnage de Marvel Comics.

Pseudonyme 

 Angus Ross (1927-), auteur britannique de roman policier et de roman d'espionnage ;
 Barnaby Ross, pseudonyme collectif utilisé par deux écrivains américains, Manfred Bennington Lee (1905–1971) et Frederic Dannay (1905–1982), plus connus sous le pseudonyme Ellery Queen ;
 Leopoldina Ross (1976-), lutteuse bissaoguinéenne ;
 Liliana Ross (1939-2018), actrice et présentatrice de télévision chilienne ;
 Rick Ross (né en 1976), rappeur américain ;
 Sam Ross (1911-1998), écrivain, dramaturge et scénariste américain.
 Alice Ross-King (1887-1968), infirmière australienne.

Prénom

Toponyme

En géographie

Antarctique
 mer de Ross, une mer située dans une profonde baie de l'océan Antarctique ;

Australie
 Ross, une ville de Tasmanie en Australie ;

Canada
 Rivière Jos-Ross, un affluent de la rivière Portneuf, MRC de Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada ;
 Ross River, localité du Yukon au Canada ;
 Rivière Ross, rivière du Yukon au Canada, affluent de la rivière Pelly, elle-même affluent du Yukon ;

États-Unis
 Ross, une ville de Californie aux États-Unis ;
 Ross, une ville du Dakota du Nord aux États-Unis ;
 Ross, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Audubon en Iowa, aux États-Unis ;
 Ross, une localité du comté de McLennan au Texas aux États-Unis ;
 Fort Ross, un ancien comptoir de négoce russe de fourrure situé en Californie aux États-Unis ;
 Ross Field-Twin Cities Airport, à Benton Harbor dans le comté de Berrien dans le Michigan, aux États-Unis ;

Grande-Bretagne
 Ross, une région d'Écosse ;
 Ross-on-Wye, une localité du comté du Herefordshire au Pays-de-Galles ;

Nouvelle-Zélande
 Ross, une localité en Nouvelle-Zélande située dans l'Île du Sud ;

Pacifique
 Île de Ross, une île située dans la mer du même nom ;
 Mont Ross, le point culminant des Kerguelen ;

En astronomie
 cratère Ross, un cratère sur la Lune ;
 Ross 248, une étoile située à environ  de la Terre.

Divers 
  est un clan écossais, des Highlands.
 Ross school of business est une école de management réputée de l'université du Michigan.
 If de Ross, dans la mythologie celtique irlandaise, est un arbre magique dont les fruits donnent le Savoir.
 Catalogue Ross est un catalogue d'étoiles au mouvement propre élevé.
 Ross Castle est un château situé dans le Parc national de Killarney dans le comté de Kerry en Irlande.
 Lambert, Hendricks & Ross est un groupe vocal américain de jazz.
 ROSS 210 ou Ross R210 est un camion tchèque.

Patronyme anglais
Patronyme écossais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Prénom américain
Prénom masculin